Karl Rettich ist der Name folgender Personen:

* Karl Rettich (Schauspieler) (1805–1878), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Karl Rettich (Politiker) (1827–??), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Württemberg
 Karl Rettich (Maler) (1841–1904), deutscher Maler